Oʻzbekiston PFL (2014) – 23. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn. Beniaminkami były drużyny Soʻgʻdiyona Dżyzak i FK Guliston. Tytuł zdobyła drużyna Paxtakor Taszkent, dla której był to 10. tytuł mistrzowski. Tytuł króla strzelców zdobył Artur Geworkýan, który w barwach klubu Nasaf Karszy strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2014 w piłce nożnej
2014 w Uzbekistanie